Haruko Momoi – doppiatrice e cantante giapponese
 Kaori Momoi – attrice, regista, cantante e scrittrice giapponese
 Keiko Momoi – personaggio che appare nella serie di Kaito Kid